Olaszország
Torre d’Arese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Torre Beretti e Castellaro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Torre Boldone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Torre Bormida, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Torre Bormida, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Torre de’ Busi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében
Torre Canavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében 
Torre d’Isola, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Torre Mondovì, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Torre de’ Negri, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Torre di Mosto, település Olaszországban, Veneto régióban, Velence megyében
Torre Pallavicina, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Torre Pellice, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Torre de’ Picenardi, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Torre de’ Roveri, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Torre San Giorgio, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Torre di Santa Maria, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében
Torre San Patrizio, település Olaszországban, Marche régióban, Fermo megyében

 Spanyolország
Torre de Arcas, község Spanyolországban, Teruel tartományban
Torre del Bierzo, település Spanyolországban, León tartományban
Torre los Negros, község Spanyolországban, Teruel tartományban
Torre de Santa María, település Spanyolországban, Cáceres tartományban
Torre del Burgo, község Spanyolországban, Guadalajara tartományban
Torre de Peñafiel, község Spanyolországban, Valladolid tartományban